Termenul Poartă se poate referi la:

Poartă (intrare), intrare într-un loc îngrădit, intrarea într-o cetate, oraș

Poartă (sport), „poarta din diferite jocuri” sportive ca fotbal, handbal, polo

Poartă (medicină), „poarta de intrare a germenilor patogeni”, termen folosit în medicină

Poarta Otomană, denumire a guvernului otoman

Poarta Bihorului (magh.Biharkapú) sau Gura Bihorului, o formațiune carstică

Poarta sărutului, sculptură în piatră, realizată de Constantin Brâncuși
Poarta sărutului (cântec) 
Poarta sărutului (film)
 Poartă logică, dispozitiv electronic numeric care transformă două sau mai multe semnale de intrare într-un singur semnal de ieșire.
Poartă AND
Poartă NAND 
Poartă OR 
Poartă XNOR 
Poartă XOR 

nume de localități:
Poarta Albă, Constanța, reședința comunei cu același nume
Poarta, Mureș
Poarta, Brașov
Poarta Sălajului, Sălaj

porțile brașovene:
Poarta Ecaterinei din Brașov 
Poarta Principală din Brașov 
Poarta Străzii Negre din Brașov 
Poarta Târgul Cailor din Brașov 
Poarta Vămii din Brașov 
Poarta dinspre Tâmpa din Brașov 
Poarta Șchei din Brașov 

Poarta Brandenburg, construcție-simbol a orașului Berlin, realiztă între anii 1788-1791 de către Carl Gotthard Langhans, situată în cartierul Berlin-Mitte

Poarta maramureșeană, construcție din lemn din gospodăriile tradiționale maramureșene
Poartă secuiască, construcție folosită pentru expunerea și păstrarea artei populare ornamentale

 în science-fiction:
Poartă stelară, dispozitiv de călătorie la mare distanță folosit în universul imaginar din Stargate 
Poarta, un roman de Frederik Pohl